Koontz ist der Familienname folgender Personen:
 Charley Koontz (* 1987), US-amerikanischer Schauspieler
 Dean R. Koontz (* 1945), US-amerikanischer Schriftsteller im Bereich der fantastischen Literatur der Gegenwart
 William Henry Koontz (1830–1911), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Coons
 Kuntz